Могу́тин — русская фамилия; имеет женскую форму Могутина.
 Могутин, Никита Александрович (род. 1988) — российский журналист, основатель Mash и соонователь Baza.
 Могутин, Юрий Николаевич (род. 1937) — российский поэт и прозаик.
 Могутин, Ярослав Юрьевич (род. 1974) — русский писатель и журналист; американский квир-художник.